Le terme espagnol Aquelarre emprunté au basque (akelarre) qui désigne, en premier sens, le sabbat mais, en dehors de son sens judaïque, il est synonyme de rituel de sorcellerie (voir aussi Sabbat (sorcellerie)).
Aquelarre (jeu) jeu de société historique espagnol.
Aquelarre (télésérie) série télévisée chilienne
El Aquelarre (Goya, 1798) tableau de Francisco de Goya
El Aquelarre (Goya, 1823) tableau de Francisco de Goya

Homonymie